Filips V kan zijn:
 Filips V van Frankrijk (1291-1322), koning van Frankrijk (1316-1322)
 Filips V van Spanje (1683-1746), koning van Spanje (1713-1746)